Se llama armas a todo trance a un juego o torneo entre seis u ocho participantes en cada bando en el que se usaban armas tanto defensivas como ofensivas. 

Solía llevarse a cabo entre los vencedores de dos partidos o entre caballeros de deferentes naciones tanto en tiempo de guerra como de paz. A tal efecto, se nombraban los jueces de campo para que fueran testigos del combate. Estaba prohibido herir brazos o piernas y el que faltaba a este mandato perdía sus armas y caballos. El premio de la victoria era la lanza, la cota de malla, la coraza y la espada del vencido que se llevaba el vencedor como trofeo como premio a su valor.

Referencias
Diccionario militar, español-francés, 1828, Federico Moretti

Cultura medieval